Giuliano di Piero de' Medici (1453-1478), figlio di Piero il Gottoso e padre naturale di papa Clemente VII, ucciso durante la Congiura dei Pazzi.
 Giuliano Duca di Nemours (1479-1516), figlio di Lorenzo il Magnifico e padre del cardinale Ippolito de' Medici.
 Giuliano di Pierfrancesco de' Medici (ca. 1520-1588), vescovo.
 Giuliano di Giulio de' Medici, figlio naturale di Giulio di Alessandro de' Medici.
 Giuliano de' Medici di Castellina (1574-1636), figlio di Raffaele di Francesco e arcivescovo di Pisa.
Giuliano de' Medici  – film del 1941 diretto da Ladislao Vajda